Lancaster County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lancaster County (Nebraska)
 Lancaster County (Pennsylvania)
 Lancaster County (South Carolina)
 Lancaster County (Virginia)